La casa degli spiriti (La casa de los espíritus) – romanzo del 1982 scritto da Isabel Allende
Casa degli Spiriti (più comunemente conosciuto col nome di Palazzo degli Spiriti), edificio di epoca romana semisommerso nel mare per effetto del bradisismo, situato sulla costa di Posillipo presso il villaggio di Marechiaro
Casa degli spiriti – santuario in miniatura del Sudest asiatico dedicato allo spirito che protegge il luogo nel quale si trova

Cinema
La casa degli spiriti (La Maison de la peur o La Maison hantée) – cortometraggio muto del 1912 diretto da Louis Feuillade
La casa degli spiriti (Easy Pickings) – film del 1927 diretto da George Archainbaud
La casa degli spiriti (The House of the Spirits) – film del 1993 diretto da Bille August, ispirato al romanzo